México
Península de Iucatã
Iucatã — estado
República do Iucatã — estado independente entre 1841 e 1848

Desambiguações de topônimos